Caïn steht für:
 Caïn, Originaltitel der französischen Fernsehserie Kommissar Caïn

Personen:
 Auguste-Nicolas Caïn (1822–1894), französischer Künstler

Siehe auch:
 Cain